Warp Records () — новаторский британский лейбл

Аббревиатура WARP расшифровывается самими создателями как We Are Reasonable People (Мы разумные люди).

История 
Warp Records, основанный в 1989 в Шеффилде, известен тем, что благодаря ему были открыты одни из самых выдающихся артистов сцены электронной музыки.

В конце 90-х лейбл переехал в Лондон.

Суб-лейблы 

 Arcola
 Bleep
 Gift Records
 Nucleus
 Warp Films

Известные артисты, выпускающиеся на лейбле 

 !!!
 Africa Hitech
 Alexander's Annexe
 Anti-Pop Consortium
 Aphex Twin
 Autechre
 B12
 Babe Rainbow
 Baledo
 Battles
 Beans
 Bibio
 Black Dog Productions
 Boards of Canada
 Born Ruffians
 Tyondai Braxton
 Brian Eno
 Broadcast
 Brothomstates
 Крис Кларк
 Christoph Andersson
 Coco, Steel and Lovebomb

 Richard Devine
 DJ Mujava
 Diamond Watch Wrists
 Disjecta
 Drexciya
 Evian Christ
 Jimmy Edgar
 Richie Hawtin
 Flying Lotus
 Vincent Gallo
 Gang Gang Dance
 General
 Gonjasufi
 Gravenhurst
 Grizzly Bear
 Harmonic 33
 Russell Haswell
 Home Video band

 Hudson Mohawke
 The Hundred In The Hands
 Ishq
 Jackson and his Computer Band
 John Callaghan
 Richard H. Kirk
 Kenny Larkin
 Leila Arab
 LFO
 Jamie Lidell
 Lonelady
 Mark Pritchard/Harmonic 313
 Maxïmo Park
 Mira Calix
 Chris Morris
 Nice Nice
 Nightmares on Wax
 PVT
 Plaid

 Plone
 Prefuse 73
 Red Snapper
 Req
 Rustie
 Sabres of Paradise
 Savath and Savalas
 Jake Slazenger
 Seefeel
 Speedy J
 Sote
 Squarepusher
 Jimi Tenor
 Exile
 Two Lone Swordsmen
 Luke Vibert
 V.L.A.D.
Yves Tumor

Компиляции 
 Pioneers of the Hypnotic Groove
 Evolution of the Groove
 Tequila Slammers and the Jump Jump Groove Generation
 The Theory of Evolution
 Blech
 Blech II: Blechsdottir
 Eurowarp
 Warp 10+1 Influences
 Warp 10+2 Classics
 Warp 10+3 Remixes
 Warp: Routine
 Morvern Callar — Official Soundtrack
 We Are Reasonable People
 WarpVision: The Videos 1989—2004 DVD
 Warp Records Sampler 2008
 Warp20 (Recreated)
 Warp20 (Chosen)
 Warp20 (Unheard)

Фильмы

Ссылки 

 Официальный сайт лейбла Warp Records
 Bleep — музыкальный интернет-магазин, основанный лейблом Warp Records
 Warp Records на discogs
 «Революция — дело незаметное» Интервью сооснователя лейбла Стива Беккета
 Новый сайт Warp Records (заметка с фотографиями офиса и склада Warp Records)
 Краткий справочник по лейблу Warp Records

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы звукозаписи, основанные в 1989 году
Техно-лейблы
Музыка Шеффилда